Діатта () — сенегальське прізвище.

Відомі носії:

 Бадара Діатта (1969) — сенегальський футбольний арбітр
 Ламін Діатта (1975) — сенегальський футболіст